Horváth Béla
Horváth Béla (1847–1934) ügyész, táblai tanácselnök, táblabíró
Horváth Béla (1859–1940) főispán, országgyűlési képviselő
Horváth Béla (1879–1923) vegyészmérnök
Horváth Béla (1886–1978) köztisztviselő, belügyi államtitkár
Horváth Béla (1888–1973) festőművész, szobrász
Horváth Béla (1894–1968) orvos, szemész, egyetemi tanár
Horváth Béla (1908–1975) költő, műfordító, szerkesztő
Horváth Béla (1927–1981) romániai magyar színész, rendező
Horváth Béla (1927-2013) építész, Miskolc város főépítésze
Horváth Béla (1944–2006) labdarúgó (Rába ETO)
Horváth Béla (1949) gépészmérnök, egyetemi tanár
Horváth Béla (1954) politikus, közlekedésmérnök, az MDF, majd az FKgP ogy. képviselője
Horváth Béla (1961) labdarúgó (Debreceni VSC, Békéscsaba)
Ifj. Horváth Béla hegedűművész
hasonló nevűek
 Bánki Horváth Béla (1920–2019) szenior világbajnok úszó
N. Horváth Béla (1953) irodalomtörténész